Grant Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grant Commercial Historic District (Grant, Iowa), NRHP-ID: 02001031
 Grant Commercial Historic District (Grant, Nebraska), NRHP-ID: 96000025